Pinewood désigne :

 Pinewood (Suffolk)

 Pinewood (Floride)
 Pinewood (Caroline du Sud)

Autres 

 Pinewood Group
 Pinewood Studios
 Pinewood Toronto Studios

Homonymie de localités aux États-Unis